AmeriKKKa's Nightmare — третій студійний альбом американського репера Spice 1, виданий 22 листопада 1994 р. лейблом Jive Records. Виконавчі продюсери: Spice 1, Чез Гейз.

На «Strap on the Side» (камео: Тупак Шакур) і «Face of a Desperate Man» (камео: G-Nut) існують відеокліпи.

Оригінальна версія «Nigga Sings the Blues» потрапила до фільму «Jason's Lyric» і до його саундтреку.

Список пісень

Чартові позиції 
Альбому

Синглів

Посилання 

Альбоми Spice 1
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми